O Campeonato Peruano de Futebol de 1931 foi a 16º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Alianza Lima que conquistou seu 5º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1931 no futebol